

Persone 
 Vincenzo Bellini – compositore italiano
 Vincenzo Bellini – compositore italiano e nonno del precedente
 Vincenzo Bellini – numismatico e presbitero italiano

Altro 
 Conservatorio Vincenzo Bellini – conservatorio di Catania
 Corale Vincenzo Bellini – coro attivo a Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena
 Teatro Massimo Vincenzo Bellini – teatro operistico di Catania